

Argentina 
San Juan (Argentina) — cidade
San Juan (província da Argentina)

Municípios da Colômbia 
San Juan de Arama — do departamento de Meta
San Juan de Urabá — do departamento de Antioquía
San Juan del Cesar — do departamento de La Guajira
Pasto (Colômbia) — também chamada San Juan del Pasto
San Juan de Rioseco — do departamento de Cundinamarca
Litoral del San Juan — do departamento de Chocó
Medio San Juan — do departamento de Chocó

Cuba 
Loma de San Juan — colina no leste de Cuba
Remedios — ou San Juan de los Remedios; município da província de Villa Clara
San Juan y Martínez — município da província de Pinar del Río

Municípios de El Salvador 
Nuevo Edén de San Juan — do departamento de San Miguel
Monte San Juan — do departamento de Cuscatlán

Departamento de La Paz
San Juan Nonualco
San Juan Talpa
San Juan Tepezontes

Espanha 
San Juan de Duero — mosteiro românico nos arredores de Sória, Castela e Leão

Municípios 
Sant Joan (Baleares) — ; das Baleares
San Juan de Plan — de Aragão
San Juan de la Rambla — das Canárias

Andaluzia
San Juan de Aznalfarache
San Juan del Puerto

Castela e Leão
San Juan de la Encinilla
San Juan de Gredos
San Juan del Molinillo
San Juan del Monte
San Juan de la Nava
San Juan del Olmo

Catalunha
São João das Abadessas — 
Sant Joan Despí — 
Sant Joan les Fonts — 
Sant Joan de Mollet — 
Sant Joan de Moró — 
Sant Joan de Vilatorrada — 

Comunidade Valenciana
Sant Joan d'Alacant — 
Sant Joanet —

Estados Unidos 
San Juan (Texas) — cidade
San Juan Capistrano — cidade da Califórnia
San Juan (Novo México) — região censitária

Cidades e municípios das Filipinas 
San Juan (Metro Manila)
San Juan (Abra)
San Juan (Batangas)
San Juan (Ilocos Sul)
San Juan (La Union)
San Juan (Leyte do Sul)
San Juan (Siquijor)

Municípios da Guatemala 
San Juan Atitán
San Juan Chamelco
San Juan Cotzal
San Juan Ermita
San Juan Ixcoy
San Juan La Laguna
San Juan Sacatepéquez
San Juan Tecuaco

Municípios das Honduras 
San Juan (La Paz) 
San Juan de Flores 
San Juan Guarita 
San Juan de Opoa

Cidades do México 
San Juan Cancuc — do estado de Chiapas
San Juan de Guadalupe — do estado de Durango
San Juan de los Lagos — do estado de Jalisco
San Juan del Río — do estado de Querétaro
San Juan del Río (Durango)
San Juan Zitlaltepec — do estado de México

Nicarágua 
Rio San Juan (Nicarágua)

Municípios
San Juan de Limay
San Juan de Nicaragua
San Juan de Oriente
San Juan de Río Coco
San Juan del Sur

Distritos do Peru 
San Juan (distrito de Castrovirreyna) — da região de Huancavelica
San Juan (distrito de Lucanas) — da região de Aiacucho
San Juan de Bigote (distrito) — da região de Piura
San Juan de Chacña (distrito) — da região de Apurímaque
San Juan de Lopecancha (distrito) — da região do Amazonas
San Juan de Yanac (distrito) — da região de Ica
San Juan de la Virgen — da região de Tumbes

Região de Ânchache
San Juan (distrito de Sihuas)
San Juan (distrito de Santa)
San Juan de Rontoy (distrito)

Região de Arequipa
San Juan de Siguas (distrito)
San Juan de Tarucani (distrito)

Região de Cajamarca
San Juan (distrito de Cajamarca)
San Juan de Cutervo (distrito) — da região de Cajamarca
San Juan de Licupis (distrito)

Região de Junim
San Juan de Iscos (distrito)
San Juan de Jarpa (distrito)

Região de Lima
San Juan de Iris (distrito)
San Juan de Lurigancho (distrito)
San Juan de Miraflores (distrito)
San Juan de Tantaranche (distrito)

Região de Puno
San Juan del Oro
San Juan de Salinas (distrito)

República Dominicana 
San Juan (província da República Dominicana)
San Juan de la Maguana — município da província de San Juan

Venezuela 
San Juan de los Cayos — capital do município de Acosta
San Juan de Capistrano — município do estado de Anzoátegui
San Juan de Colón — capital do município de Ayacucho
San Juan de Manapiare — capital do município de Manapiare
San Juan de Los Morros — capital do estado de Guarico e do município de Juan Germán Roscio
San Juan de Payara — capital do município de Pedro Camejo

Outros países 
San Juan de la Costa — comuna de Los Lagos, Chile
Ambato — oficialmente San Juan de Ambato; cidade do Equador
Cabo San Juan (Guiné Equatorial)
San Juan del Paraná — cidade do Paraguai, no departamento de Itapúa
San Juan (Porto Rico) — capital do país

Desambiguações de topônimos